Гуадалупский морской котик () — вид ушастых тюленей, один из 8 видов рода южных морских котиков. К концу XIX века бесконтрольный промысел снизил его численность буквально до нескольких десятков особей, однако впоследствии численность этого вида была восстановлена и к концу 1990-х достигла 10 000 особей. Это животное часто встречается на острове Гуадалупе, территория Мексики.

Описание 
Для гуадалупского морского котика характерен половой диморфизм, самцы значительно крупнее самок. Окраска у обоих полов тёмно-коричневая или почти чёрная, только на задней стороне шеи остевая шерсть становится желтоватой или светлого жёлто-коричневого цвета. Мех новорождённых щенков — чёрный, так что по окраске они похожи на взрослых. Наблюдения показывают, что самцы многие годы возвращаются для размножения на одни и те же «свои» участки. Самец владеет своей территорией от 35 до 122 дней в году. Щенка с середины июня до конца июля, но большая часть щенков рождается в июне. Гуадалупский морской котик, как и другие ушастые тюлени, обладает наружными ушами.

Ареал 
Гуадалупский морской котик размножается на восточном берегу острова Гуадалупе, это приблизительно на 200 км западнее полуострова Калифорния. Кроме того, отдельные особи этого вида встречаются на островах в южной части Калифорнийского пролива, в том числе 2 самца были замечены на острове Сан-Николас.

Сокращения численности гуадалупского морского котика было вызвано главным образом тем, что с конца XVIII по начало XIX века этот вид был объектом коммерческого промысла. К 1825 это животное полностью исчезло из вод у южного побережья Калифорнии. В водах Мексики коммерческий промысел этого вида продолжался до 1894.

Меры по охране вида и восстановлению его численности 
Национальная Служба Морского Рыболовства США указывает на этот вид как на «находящийся в опасности». На гуадалупского морского котика полностью распространяется действие закона США «О Находящихся в Опасности Видах». Основной причиной сокращения численности этого вида в своё время послужил его коммерческий промысел. В настоящее время охота на гуаделупского морского котика запрещена, что существенно снизило для этого вида степень угрозы. Северная окраина ареала этого тюленя находится в территориальных водах США. В настоящее время не известно ни о каких угрожающих восстановлению этого вида действиях человека в пределах контролируемой США части ареала гуаделупского морского котика. Поэтому в контролируемой США части ареала восстановление этого вида идёт естественными темпами, испытывая малое воздействие со стороны человека. Однако взаимодействие различных ведомств в деле охраны этого вида не всегда удовлетворительно, что подвергает гуаделупского морского котика опасности. Никаких специальных действий по восстановлению его численности, кроме предусмотренных Частью 7 закона США «О Находящихся в Опасности Видах», не предпринимается.

Примечания

Ссылки 
Страница о гуадалупском морском котике на сайте Национальной Службы Морского Рыболовства США
ARKive — фотографии гуадалупских морских котиков и видео с ними
Охота морского котика на пингвинов

Млекопитающие Северной Америки
Южные морские котики
Животные, описанные в 1897 году